USS Mount Hood ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Mount Hood (AE-11), Munitionstransportschiff, Typschiff der Mount-Hood-Klasse, in Dienst während des Zweiten Weltkriegs
 USS Mount Hood (AE-29), Munitionstransportschiff der Kilauea-Klasse, in Dienst von 1971 bis 1999